„Б“ Футболна група сезон 2012/13 е съставена от 14 отбора, които играят по 2 срещи помежду си на разменено гостуване. За победа се присъждат 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните четири отбора изпадат във „В“ група, а първите 2 се класират директно за „А“ група.

Новите отбори в групата са Раковски 2011 (дебют в Б група), Шумен 2010 (47-и сезон в Б група, завръщане след 2 години отсъствие), Пирин 2002 (Разлог) (2-ри сезон в Б група, завръщане след 21 години отсъствие) и Спартак (Плевен) (25-и сезон в Б група, завръщане след 3 години отсъствие).

Информация

Промени след сезон 2011/12 
След края на сезон 2011/12 двете Б групи (Западна и Източна) се обединяват в единен шампионат с 16 участника. Първенците от миналия сезон Етър (Велико Търново) и Пирин (Гоце Делчев) печелят промоция в елита, а след победа в баража със Спортист (Своге) към тях се присъединява и Ботев (Пловдив). От елита изпадат Видима-Раковски (Севлиево), Калиакра (Каварна) и Светкавица (Търговище).

По време на зимната пауза отборите на Доростол (Силистра) и Чавдар (Бяла Слатина) се отказват от участие в групите си. В края на сезона на изток изпадат Добруджа (Добрич) и Несебър, а на запад Сливнишки Герой (Сливница) и Малеш (Микрево). Отборите на Черноморец (Поморие) и Академик (София) не получават професионален лиценз от БФС и са изпратени в трета дивизия.

На мястото на тези 6 отбора през сезон 2012/13 идват шампионите на четирите В групи – Раковски (Югоизточна), Шумен (Североизточна), Пирин (Разлог) (Югозападна) и Спартак (Плевен) (Северозападна). На 20 юли 2012 Бдин (Видин) прекратява участието си поради финансови проблеми, а 5 дни по-късно същото прави и ръководството на Спортист (Своге).  На 2 август 2012 футболният съюз потвърждава, че новият сезон ще започне с 14 отбора вместо планираните 16.

Зимна пауза 
На 15 февруари 2013 собствениците на Спартак (Плевен) обявяват, че са напът да отменят участието на клуба в остатъка от първенството поради финансови затруднения. Всички по-нататъшни мачове ще се присъдят като служебни победи с 3 на 0 за противниците им. На 21 февруари нов спонсор започва преговори с клуба, а негови представители плащат на играчите и треньорският щаб дължимите им заплати. Решението за спиране на клуба от участие е замразено до приключване на преговорите, които завършват успешно няколко дни по-късно.

На 26 февруари БФС временно замразява лиценза на ПОФК Сливен 2000 поради невъзможността на клуба да картотекира поне 7 играча в старшия си тим. Поради тази причина първият пролетен мач на отбора срещу Банско е отменен и записан като служебна загуба с 3 на 0, като по-късно футболният съюз наказва Сливен с лишаване от 3 точки. На 7 март е отменена и втората среща на клуба срещу Спартак (Варна), а 4 дни по-късно БФС окончателно изважда Сливен от втората дивизия и присъжда служебни победи с по 3 на 0 на всичките им противници до края на сезона.

Класиране

Резултати 
 Информацията е обновена за последно след мачовете изиграни на 14 май 2013.

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Голмайстори 
 Информацията е обновена за последно след мачовете изиграни на 25 май 2013.

Изпадат 
 Сливен 2000 – изваден от БФС след 15-и кръг
 Септември (Симитли) – изпада след 22-ри кръг
 Видима-Раковски (Севлиево) – изпада след 24-ти кръг
 Шумен 2010 – изпада след 26-и кръг

Влизат 
 Нефтохимик (Бургас) – класира се за А група в 23-ти кръг
 Любимец 2007 – класира се за А група в 26-и кръг

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив 
 Българска професионална футболна лига
 A-PFG.com 
 Sportal.bg Статистика – Б Група 
 Sportni.bg Статистика

Бележки 

Б група